Nakama peut se référer aux sujets suivants :

Japon 
 En japonais,  signifie collègue, compatriote, compagnon, ou camarade.
 (237276) Nakama est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Nakama est une ville japonaise de la préfecture de Fukuoka.
 Le fleuve Nakama ou Nakama-gawa est un cours d'eau du bourg de Taketomi, dans la préfecture d'Okinawa
 Le mot nakama peut faire référence aux kabunakama, des corporations de marchands de l'époque d'Edo.
 Yukie Nakama, une actrice et chanteuse japonaise.

Autres 
 Nakama est la holding du groupe français Orbus.